Марцел Ли́чка (; ) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер российского клуба «Оренбург». Сын чехословацкого футболиста Вернера Лички, брат футболиста Марио Лички.

Карьера игрока

Клубная 
Марцел Личка начал профессиональную карьеру в родном городе, в остравском клубе «Баник», в котором в своё время 10 лет провёл его отец Вернер; первый официальный матч был сыгран 15 ноября 1997 года. Отыграв в клубе несколько лет, перешёл в 2001 году в пражскую «Славию», с которой стал обладателем Кубка Чехии по футболу 2002 года. Проведя следующие 2 года в нескольких чешских клубах, перешёл в польскую Экстраклассу, став стабильным игроком основы клуба «Гурник» из города Забже. Спустя 2 года Марцел на полсезона перешёл в другой польский клуб, «Дискоболия» из города Гродзиск-Велькопольски, где в это время тренером был его отец. После расставания с «Дискоболией», Марцел несколько лет играл в минорных лигах Испании («», 4 лига Испании) и Франции («Кале», 3 лига Франции на тот момент). 2010 Марцел Личка возвращается в чемпионат Чехии в составе «Кладно», где и завершил карьеру, сыграв последний матч 15 мая 2010 года. Всего в карьере провёл 164 матча в чемпионатах Чехии, 30 матчей в Экстраклассе, 4 матча (и 1 гол) в Лиге Европы.

В сборной 
В составе молодёжной сборной Чехии (U-21) провёл 12 игр, в том числе 6 товарищеских и 6 в стадии отбора на молодёжный чемпионат Европы 2000 года, однако в финальной части турнира в команду не вызывался. Голов за сборную не забивал.

Карьера тренера 
Тренерскую карьеру начал в 2013 году в клубе из шестой лиги Чехии «», в 2015—2016 годах тренировал клуб «Хмел» из посёлка Блшаны (4-й дивизион Чехии). Параллельно с тренерской работой выступал как эксперт на чешском телевидении. В сезонах 2015/16 и 2016/17 был ассистентом тренера (которым являлся его отец) в клубе «» из Радома.

В начале 2018 года был приглашён в качестве ассистента тренера в «Динамо-Брест» (ассистировал Радославу Латалу). После отставки Латала Марцел Личка остался в клубе на позиции ассистента главного тренера, помогая в тренерском процессе сначала Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому. После отставки последнего летом 2018 года Марцел остался исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. В сезоне 2019 Марцел был назначен главным тренером. Трижды признавался лучшим тренером месяца чемпионата Белоруссии 2019 (в мае, июне и сентябре). Под его руководством команда завоевала Суперкубок Белоруссии и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако клуб принял решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.

28 августа 2020 года возглавил «Оренбург», выступавший на момент его прихода в ФНЛ. По итогам сезона 2020/21 клуб под его руководством занял второе место, позволяющее по спортивному принципу выйти в РПЛ, но из-за изменений в регламенте, принятых в середине сезона, подопечные Лички остались в ФНЛ.

Достижения

Как игрок 
 Обладатель Кубка Чехии: 2002

Как тренер 
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2019
 Чемпион Белоруссии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Динамо-Брест»

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Хмел»
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Дискоболия»
Игроки ФК «Орадада»
Игроки ФК «Кале»
Игроки ФК «Кладно»
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры ФК «Хмел»
Тренеры ФК «Динамо-Брест»
Тренеры ФК «Оренбург»